Ærøskøbing steht für:
Ærøskøbing, den Hauptort auf der Ostseeinsel Ærø, Dänemark
Ærøskøbing Kommune, die ehemalige Kommune auf der Ostseeinsel Ærø, Dänemark
Ærøskøbing Sogn, die Kirchspielgemeinde auf der Ostseeinsel Ærø, Dänemark
Ærøskøbing (Schiff), ein Fährschiff von 1999